Список лучших альбомов США 2010 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2010 год.

Лучшим альбомом года по продажам стал I Dreamed A Dream британской певицы и бывшей безработной домохозяйки Сюзан Бойл. Он стартовал с 1-го места в хит-параде Billboard 200 в США, достигнув отметки в 701 тысячу копий по итогам первой недели, и таким образом, установив рекорд как самый успешный дебют соло певицы по версии Soundscan за всю историю его существования.

Альбом Recovery рэпера Эминема дольше всех — 5 недель — возглавлял хит-парад альбомов в США в июле-августе 2010 года.

Третьим альбомом года и лучшим кантри-альбомом стал диск Need You Now группы Lady Antebellum.

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2010 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2010 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2010 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов № 1 2010 года (Billboard)
 Список хитов альтернативного рока № 1 2010 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2010 года (Billboard)
 Список рок-хитов № 1 2010 года (Великобритания)
 Список R&B синглов № 1 в США в 2010 году
 Список хитов № 1 в Европе в 2010 году

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив журнала Billboard)
 Music Critic Top Ten Lists of 2010. metacritic.com

Чарты Billboard 2010 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)